radionamiernik (RDF, ang. radio direction finder) – rodzaj radioodbiornika
 paliwo z odpadów (RDF, ang. refuse-derived fuel) – odpady przeznaczone do wykorzystania jako paliwo
 Reggae Dub Festival – dawna nazwa Regałowiska, festiwalu muzyki reggae w Bielawie
 Resource Description Framework – jedna ze specyfikacji informatycznego modelu metadanych, na której opiera się RDF Schema – język reprezentacji wiedzy
 Richard Dawkins Foundation for Reason and Science – brytyjska fundacja non-profit założona przez Richarda Dawkinsa

Przypisy